

События

Римская империя 
 Консулы Гай Юней Серий Авгурин и Требий Сергиан.
 Начало восстания иудеев во главе с Симоном Бар-Кохбой. Рабби Акиба бен Йосеф (ок.50-135) объявил Бар-Кохбу мессией. Армия иудеев разбила римлян и захватила Иерусалим и 50 других городов.
 Окончание строительства Храм Зевса Олимпийского в Греции.

Азия 
 В Китае учёный Чжан Хэн изобрёл прообраз сейсмографа — сейсмоскоп.
 Китайцы нападают на сяньби. Война с сяньби шла с 97 по 134 год.

Родились 
 Цай Юн — китайский каллиграф и музыкант (ум. в 192).
 Хуань-ди — десятый император китайской империи Восточная Хань.

Скончались 
 Агриппа Кастор  — христианский писатель, богослов, апологет.
  — святой христианской церкви.

Галерея

См. также